Los Teques peut désigner :

Toponymes

Los Teques : capitale de l'État de Miranda et chef-lieu de la municipalité de Guaicaipuro ;
 Los Teques : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme